|-
|(116001)||2003 WD74|| align=right|15,6|| align=right|2,782|| align=right|0,059|| align=right|4,46|| align=right|4,639||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116002)||2003 WH75|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,088|| align=right|4,83|| align=right|3,455||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116003)||2003 WN75|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,089|| align=right|3,82|| align=right|4,651||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116004)||2003 WB76|| align=right|14,9|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|8,43|| align=right|5,650||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116005)||2003 WL77|| align=right|15,3|| align=right|3,030|| align=right|0,115|| align=right|1,51|| align=right|5,274||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116006)||2003 WA78|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,094|| align=right|8,80|| align=right|5,683||MBA||20. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116007)||2003 WJ78|| align=right|15,9|| align=right|2,482|| align=right|0,074|| align=right|5,04|| align=right|3,910||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116008)||2003 WE79|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,068|| align=right|7,84|| align=right|5,632||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116009)||2003 WT79|| align=right|14,9|| align=right|3,265|| align=right|0,085|| align=right|4,09|| align=right|5,898||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116010)||2003 WP80|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,091|| align=right|12,39|| align=right|4,689||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116011)||2003 WQ80|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,119|| align=right|16,53|| align=right|4,160||MBA||20. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116012)||2003 WU81|| align=right|15,2|| align=right|3,022|| align=right|0,159|| align=right|15,30|| align=right|5,252||MBA||18. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116013)||2003 WU82|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,136|| align=right|15,62|| align=right|4,618||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116014)||2003 WA83|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,131|| align=right|12,48|| align=right|4,342||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116015)||2003 WE83|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,107|| align=right|13,90|| align=right|4,422||MBA||20. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116016)||2003 WK83|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,141|| align=right|10,53|| align=right|4,185||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116017)||2003 WN84|| align=right|15,7|| align=right|2,840|| align=right|0,100|| align=right|10,49|| align=right|4,786||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116018)||2003 WS84|| align=right|14,5|| align=right|3,085|| align=right|0,120|| align=right|13,49|| align=right|5,419||MBA||19. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116019)||2003 WT84|| align=right|15,6|| align=right|2,746|| align=right|0,150|| align=right|7,70|| align=right|4,550||MBA||19. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116020)||2003 WC86|| align=right|14,7|| align=right|3,199|| align=right|0,099|| align=right|11,61|| align=right|5,722||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116021)||2003 WG86|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,096|| align=right|15,92|| align=right|5,595||MBA||21. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116022)||2003 WM87|| align=right|14,3|| align=right|2,751|| align=right|0,212|| align=right|18,39|| align=right|4,561||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116023)||2003 WN87|| align=right|16,6|| align=right|2,339|| align=right|0,206|| align=right|9,24|| align=right|3,577||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116024)||2003 WR87|| align=right|15,3|| align=right|2,660|| align=right|0,149|| align=right|13,61|| align=right|4,338||MBA||22. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116025)||2003 WS87|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,210|| align=right|5,47|| align=right|4,234||MBA||22. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116026)||2003 WP88|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,125|| align=right|2,62|| align=right|3,409||MBA||16. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116027)||2003 WV88|| align=right|17,0|| align=right|2,452|| align=right|0,155|| align=right|1,63|| align=right|3,840||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116028)||2003 WJ89|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,083|| align=right|5,74|| align=right|4,594||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116029)||2003 WO89|| align=right|16,6|| align=right|2,290|| align=right|0,051|| align=right|7,36|| align=right|3,466||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116030)||2003 WY90|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,044|| align=right|3,35|| align=right|4,503||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116031)||2003 WR91|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,046|| align=right|5,75|| align=right|5,613||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116032)||2003 WQ92|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,030|| align=right|8,83|| align=right|4,180||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116033)||2003 WY92|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,079|| align=right|5,72|| align=right|3,732||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116034)||2003 WH95|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,179|| align=right|2,63|| align=right|3,679||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116035)||2003 WN96|| align=right|14,8|| align=right|3,242|| align=right|0,074|| align=right|4,59|| align=right|5,837||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116036)||2003 WX97|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,124|| align=right|24,63|| align=right|5,686||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116037)||2003 WU99|| align=right|15,0|| align=right|2,606|| align=right|0,095|| align=right|13,23|| align=right|4,207||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116038)||2003 WY99|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,067|| align=right|7,44|| align=right|3,592||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116039)||2003 WZ99|| align=right|15,6|| align=right|2,782|| align=right|0,103|| align=right|2,95|| align=right|4,638||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116040)||2003 WQ100|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,137|| align=right|19,22|| align=right|5,621||MBA||21. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116041)||2003 WZ100|| align=right|15,0|| align=right|3,044|| align=right|0,025|| align=right|11,90|| align=right|5,309||MBA||21. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116042)||2003 WA101|| align=right|13,9|| align=right|2,919|| align=right|0,145|| align=right|18,33|| align=right|4,987||MBA||21. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116043)||2003 WW101|| align=right|16,8|| align=right|2,368|| align=right|0,096|| align=right|10,54|| align=right|3,642||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116044)||2003 WE102|| align=right|15,6|| align=right|3,003|| align=right|0,109|| align=right|0,28|| align=right|5,202||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116045)||2003 WR102|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,154|| align=right|15,27|| align=right|5,457||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116046)||2003 WZ102|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,157|| align=right|14,37|| align=right|3,781||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116047)||2003 WR104|| align=right|15,5|| align=right|2,699|| align=right|0,018|| align=right|6,20|| align=right|4,432||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116048)||2003 WC105|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,200|| align=right|5,06|| align=right|4,306||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116049)||2003 WE105|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,105|| align=right|13,91|| align=right|4,336||MBA||21. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116050)||2003 WL105|| align=right|14,9|| align=right|2,838|| align=right|0,064|| align=right|5,54|| align=right|4,781||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116051)||2003 WM106|| align=right|15,4|| align=right|2,812|| align=right|0,150|| align=right|16,91|| align=right|4,715||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116052)||2003 WT106|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,203|| align=right|17,67|| align=right|5,551||MBA||21. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116053)||2003 WD107|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,042|| align=right|21,31|| align=right|4,281||MBA||22. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116054)||2003 WO107|| align=right|15,8|| align=right|2,757|| align=right|0,064|| align=right|2,19|| align=right|4,578||MBA||23. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116055)||2003 WQ107|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,075|| align=right|15,17|| align=right|4,181||MBA||23. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116056)||2003 WS107|| align=right|14,8|| align=right|2,628|| align=right|0,163|| align=right|13,04|| align=right|4,260||MBA||23. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116057)||2003 WW107|| align=right|14,2|| align=right|2,648|| align=right|0,332|| align=right|30,16|| align=right|4,308||MBA||24. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116058)||2003 WB108|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,052|| align=right|6,05|| align=right|3,536||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116059)||2003 WG110|| align=right|15,8|| align=right|2,958|| align=right|0,093|| align=right|3,75|| align=right|5,088||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116060)||2003 WL111|| align=right|15,9|| align=right|2,721|| align=right|0,090|| align=right|2,81|| align=right|4,488||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116061)||2003 WO111|| align=right|17,2|| align=right|2,268|| align=right|0,050|| align=right|2,01|| align=right|3,414||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116062)||2003 WN115|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,113|| align=right|5,20|| align=right|5,463||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116063)||2003 WM117|| align=right|14,9|| align=right|2,988|| align=right|0,191|| align=right|4,29|| align=right|5,164||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116064)||2003 WA118|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,207|| align=right|3,66|| align=right|4,281||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116065)||2003 WX118|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,092|| align=right|5,70|| align=right|4,487||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116066)||2003 WC119|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,072|| align=right|11,96|| align=right|5,408||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116067)||2003 WF119|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,196|| align=right|6,31|| align=right|3,429||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116068)||2003 WW119|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,083|| align=right|7,47|| align=right|5,217||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116069)||2003 WR120|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,107|| align=right|11,18|| align=right|5,118||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116070)||2003 WV120|| align=right|15,2|| align=right|2,616|| align=right|0,105|| align=right|13,78|| align=right|4,232||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116071)||2003 WB121|| align=right|15,6|| align=right|2,225|| align=right|0,063|| align=right|4,50|| align=right|3,317||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116072)||2003 WG121|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,191|| align=right|3,27|| align=right|3,375||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116073)||2003 WH121|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,246|| align=right|3,64|| align=right|3,405||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116074)||2003 WK121|| align=right|15,5|| align=right|2,987|| align=right|0,165|| align=right|4,15|| align=right|5,162||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116075)||2003 WX121|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,155|| align=right|4,67|| align=right|3,221||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116076)||2003 WL123|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,075|| align=right|7,12|| align=right|4,137||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116077)||2003 WT123|| align=right|15,4|| align=right|2,754|| align=right|0,117|| align=right|13,78|| align=right|4,571||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116078)||2003 WV123|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,134|| align=right|2,61|| align=right|4,189||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116079)||2003 WA124|| align=right|15,3|| align=right|2,661|| align=right|0,124|| align=right|6,81|| align=right|4,340||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116080)||2003 WG124|| align=right|14,4|| align=right|3,225|| align=right|0,105|| align=right|15,13|| align=right|5,790||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116081)||2003 WM124|| align=right|15,7|| align=right|2,669|| align=right|0,075|| align=right|6,57|| align=right|4,359||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116082)||2003 WZ124|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,222|| align=right|7,91|| align=right|4,222||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116083)||2003 WA125|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,330|| align=right|7,30|| align=right|4,678||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116084)||2003 WB125|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,118|| align=right|10,93|| align=right|4,013||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116085)||2003 WK125|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,059|| align=right|7,07|| align=right|4,429||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116086)||2003 WU125|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,106|| align=right|12,25|| align=right|5,108||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116087)||2003 WX125|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,171|| align=right|28,49|| align=right|5,665||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116088)||2003 WY125|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,248|| align=right|3,69|| align=right|4,164||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116089)||2003 WA126|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,130|| align=right|12,58|| align=right|4,356||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116090)||2003 WC126|| align=right|13,5|| align=right|3,115|| align=right|0,152|| align=right|13,39|| align=right|5,496||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116091)||2003 WG126|| align=right|14,8|| align=right|2,703|| align=right|0,226|| align=right|13,25|| align=right|4,443||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116092)||2003 WJ126|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,075|| align=right|11,22|| align=right|4,181||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116093)||2003 WK126|| align=right|14,3|| align=right|2,925|| align=right|0,051|| align=right|14,84|| align=right|5,001||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116094)||2003 WZ126|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,026|| align=right|14,55|| align=right|5,755||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116095)||2003 WD127|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,217|| align=right|2,51|| align=right|4,355||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116096)||2003 WE127|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,123|| align=right|6,12|| align=right|5,682||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116097)||2003 WH127|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,133|| align=right|12,76|| align=right|4,367||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116098)||2003 WU127|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,176|| align=right|20,31|| align=right|5,696||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116099)||2003 WY127|| align=right|14,6|| align=right|3,069|| align=right|0,128|| align=right|15,17|| align=right|5,375||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116100)||2003 WB128|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,184|| align=right|18,70|| align=right|5,622||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116101)||2003 WM131|| align=right|16,5|| align=right|2,200|| align=right|0,076|| align=right|3,39|| align=right|3,262||MBA||21. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116102)||2003 WL132|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,081|| align=right|4,29|| align=right|3,321||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116103)||2003 WT132|| align=right|16,3|| align=right|2,689|| align=right|0,094|| align=right|1,91|| align=right|4,409||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116104)||2003 WB133|| align=right|16,1|| align=right|2,653|| align=right|0,018|| align=right|1,90|| align=right|4,322||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116105)||2003 WZ133|| align=right|16,4|| align=right|2,178|| align=right|0,129|| align=right|4,44|| align=right|3,214||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116106)||2003 WC134|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,047|| align=right|7,20|| align=right|3,583||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116107)||2003 WE134|| align=right|16,4|| align=right|2,235|| align=right|0,094|| align=right|5,25|| align=right|3,340||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116108)||2003 WR134|| align=right|15,9|| align=right|2,634|| align=right|0,079|| align=right|13,62|| align=right|4,274||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116109)||2003 WT134|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,070|| align=right|4,14|| align=right|3,295||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116110)||2003 WV134|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,107|| align=right|5,25|| align=right|3,591||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116111)||2003 WD135|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,106|| align=right|14,76|| align=right|5,493||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116112)||2003 WH135|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,162|| align=right|8,72|| align=right|4,520||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116113)||2003 WW135|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,029|| align=right|9,38|| align=right|4,514||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116114)||2003 WZ135|| align=right|15,6|| align=right|2,794|| align=right|0,105|| align=right|4,81|| align=right|4,670||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116115)||2003 WL136|| align=right|13,8|| align=right|3,257|| align=right|0,057|| align=right|20,67|| align=right|5,877||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116116)||2003 WY136|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,100|| align=right|8,51|| align=right|5,392||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116117)||2003 WG137|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,039|| align=right|8,00|| align=right|5,557||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116118)||2003 WH137|| align=right|15,2|| align=right|3,089|| align=right|0,149|| align=right|0,80|| align=right|5,428||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116119)||2003 WU137|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,128|| align=right|7,48|| align=right|3,441||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116120)||2003 WP138|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,125|| align=right|4,74|| align=right|4,192||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116121)||2003 WU138|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,182|| align=right|8,42|| align=right|4,204||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116122)||2003 WD139|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,174|| align=right|1,77|| align=right|3,635||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116123)||2003 WL139|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,185|| align=right|3,73|| align=right|4,035||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116124)||2003 WU139|| align=right|14,7|| align=right|3,084|| align=right|0,216|| align=right|4,81|| align=right|5,416||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116125)||2003 WY139|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,130|| align=right|14,40|| align=right|4,426||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116126)||2003 WA140|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,121|| align=right|2,01|| align=right|4,079||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116127)||2003 WL140|| align=right|16,9|| align=right|2,464|| align=right|0,080|| align=right|3,41|| align=right|3,867||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116128)||2003 WN140|| align=right|14,7|| align=right|3,022|| align=right|0,121|| align=right|9,87|| align=right|5,252||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116129)||2003 WO140|| align=right|15,6|| align=right|2,561|| align=right|0,170|| align=right|3,99|| align=right|4,098||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116130)||2003 WB141|| align=right|14,5|| align=right|2,942|| align=right|0,057|| align=right|12,91|| align=right|5,046||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116131)||2003 WS141|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,147|| align=right|10,72|| align=right|4,431||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116132)||2003 WA142|| align=right|14,6|| align=right|3,131|| align=right|0,184|| align=right|12,44|| align=right|5,540||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116133)||2003 WO142|| align=right|14,8|| align=right|2,343|| align=right|0,187|| align=right|25,82|| align=right|3,586||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116134)||2003 WZ142|| align=right|12,4|| align=right|5,194|| align=right|0,058|| align=right|7,71|| align=right|11,84||JUT||23. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116135)||2003 WC144|| align=right|17,2|| align=right|2,395|| align=right|0,149|| align=right|1,21|| align=right|3,705||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116136)||2003 WH144|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,049|| align=right|8,25|| align=right|3,678||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116137)||2003 WC145|| align=right|14,7|| align=right|3,135|| align=right|0,216|| align=right|8,06|| align=right|5,549||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116138)||2003 WK145|| align=right|16,3|| align=right|2,776|| align=right|0,064|| align=right|0,62|| align=right|4,624||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116139)||2003 WA146|| align=right|14,0|| align=right|3,157|| align=right|0,220|| align=right|15,82|| align=right|5,609||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116140)||2003 WP146|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,232|| align=right|21,39|| align=right|5,498||MBA||23. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116141)||2003 WA149|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,081|| align=right|7,97|| align=right|3,553||MBA||24. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116142)||2003 WA150|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,144|| align=right|7,34|| align=right|3,533||MBA||24. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116143)||2003 WO152|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,096|| align=right|8,31|| align=right|4,222||MBA||25. listopadu 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(116144)||2003 WM153|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,220|| align=right|17,72|| align=right|5,703||MBA||26. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116145)||2003 WA156|| align=right|14,8|| align=right|3,197|| align=right|0,127|| align=right|7,39|| align=right|5,714||MBA||29. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116146)||2003 WJ156|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,165|| align=right|13,46|| align=right|4,410||MBA||29. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116147)||2003 WM157|| align=right|17,0|| align=right|2,225|| align=right|0,250|| align=right|5,31|| align=right|3,319||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116148)||2003 WN157|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,061|| align=right|9,61|| align=right|3,287||MBA||19. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116149)||2003 WU158|| align=right|15,9|| align=right|2,549|| align=right|0,051|| align=right|3,80|| align=right|4,069||MBA||29. listopadu 2003||Needville||Needville
|-
|(116150)||2003 WD163|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,125|| align=right|14,37|| align=right|4,297||MBA||30. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116151)||2003 WR164|| align=right|16,0|| align=right|2,802|| align=right|0,036|| align=right|2,50|| align=right|4,689||MBA||30. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116152)||2003 WX165|| align=right|14,2|| align=right|3,179|| align=right|0,148|| align=right|6,77|| align=right|5,666||MBA||30. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116153)||2003 WO166|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,057|| align=right|10,13|| align=right|5,326||MBA||18. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116154)||2003 WA168|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,224|| align=right|18,46|| align=right|5,734||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116155)||2003 WW168|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,149|| align=right|6,78|| align=right|3,415||MBA||19. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116156)||2003 WS170|| align=right|15,3|| align=right|2,478|| align=right|0,148|| align=right|12,00|| align=right|3,900||MBA||21. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(116157)||2003 WC171|| align=right|16,3|| align=right|2,688|| align=right|0,123|| align=right|13,36|| align=right|4,406||MBA||21. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116158)||2003 WU171|| align=right|14,8|| align=right|2,975|| align=right|0,081|| align=right|9,68|| align=right|5,129||MBA||29. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116159)||2003 WZ171|| align=right|15,2|| align=right|2,532|| align=right|0,154|| align=right|15,69|| align=right|4,029||MBA||29. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116160)||2003 WK176|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,128|| align=right|7,13|| align=right|4,639||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116161)||2003 WS176|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,131|| align=right|3,54|| align=right|3,738||MBA||19. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116162)||2003 WL181|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,097|| align=right|2,64|| align=right|4,253||MBA||20. listopadu 2003||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(116163)||2003 WW181|| align=right|15,7|| align=right|2,662|| align=right|0,092|| align=right|4,18|| align=right|4,343||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116164)||2003 WD190|| align=right|14,6|| align=right|3,094|| align=right|0,183|| align=right|17,34|| align=right|5,441||MBA||24. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116165)||2003 WU190|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,042|| align=right|15,62|| align=right|4,276||MBA||20. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116166)||2003 XJ|| align=right|15,5|| align=right|3,124|| align=right|0,232|| align=right|5,11|| align=right|5,521||MBA||3. prosince 2003||La Silla||R. Gauderon; R. Behrend
|-
|(116167)||2003 XG1|| align=right|15,4|| align=right|2,792|| align=right|0,188|| align=right|9,10|| align=right|4,663||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116168)||2003 XR1|| align=right|16,6|| align=right|2,432|| align=right|0,106|| align=right|8,48|| align=right|3,793||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116169)||2003 XL2|| align=right|14,3|| align=right|3,122|| align=right|0,135|| align=right|22,82|| align=right|5,516||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116170)||2003 XW2|| align=right|14,9|| align=right|2,856|| align=right|0,141|| align=right|13,72|| align=right|4,826||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116171)||2003 XX2|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,172|| align=right|12,83|| align=right|4,161||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116172)||2003 XE3|| align=right|14,5|| align=right|3,378|| align=right|0,122|| align=right|9,23|| align=right|6,207||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116173)||2003 XF3|| align=right|15,9|| align=right|2,886|| align=right|0,146|| align=right|3,88|| align=right|4,901||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116174)||2003 XR3|| align=right|15,7|| align=right|2,981|| align=right|0,163|| align=right|5,29|| align=right|5,146||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116175)||2003 XZ3|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,206|| align=right|10,30|| align=right|4,053||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116176)||2003 XC4|| align=right|16,1|| align=right|2,156|| align=right|0,112|| align=right|2,95|| align=right|3,164||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116177)||2003 XN4|| align=right|15,3|| align=right|3,025|| align=right|0,069|| align=right|4,82|| align=right|5,261||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116178)||2003 XP4|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,130|| align=right|11,70|| align=right|4,211||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116179)||2003 XU4|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,178|| align=right|13,32|| align=right|4,155||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116180)||2003 XW4|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,048|| align=right|2,83|| align=right|4,294||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116181)||2003 XB5|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,177|| align=right|12,39|| align=right|5,171||MBA||1. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116182)||2003 XQ5|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,099|| align=right|9,17|| align=right|5,104||MBA||3. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116183)||2003 XD6|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,063|| align=right|10,68|| align=right|5,492||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116184)||2003 XH6|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,225|| align=right|9,25|| align=right|5,688||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116185)||2003 XK6|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,106|| align=right|11,77|| align=right|4,224||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116186)||2003 XZ7|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,141|| align=right|13,49|| align=right|4,617||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116187)||2003 XG8|| align=right|16,0|| align=right|2,572|| align=right|0,158|| align=right|4,71|| align=right|4,123||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116188)||2003 XE9|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,177|| align=right|13,02|| align=right|5,493||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116189)||2003 XL9|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,098|| align=right|13,90|| align=right|4,183||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116190)||2003 XS9|| align=right|15,5|| align=right|2,607|| align=right|0,087|| align=right|3,81|| align=right|4,209||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116191)||2003 XG10|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,175|| align=right|17,01|| align=right|4,156||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116192)||2003 XS10|| align=right|13,8|| align=right|3,129|| align=right|0,055|| align=right|16,65|| align=right|5,533||MBA||10. prosince 2003||Nogales||Tenagra II
|-
|(116193)||2003 XK11|| align=right|14,8|| align=right|2,947|| align=right|0,224|| align=right|9,84|| align=right|5,058||MBA||12. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116194)||2003 XV11|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,237|| align=right|24,81|| align=right|5,658||MBA||13. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116195)||2003 XY11|| align=right|14,4|| align=right|2,711|| align=right|0,094|| align=right|23,97|| align=right|4,462||MBA||13. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116196)||2003 XD13|| align=right|15,6|| align=right|3,016|| align=right|0,179|| align=right|2,64|| align=right|5,236||MBA||14. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116197)||2003 XC14|| align=right|14,4|| align=right|3,017|| align=right|0,277|| align=right|12,05|| align=right|5,240||MBA||15. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116198)||2003 XJ14|| align=right|14,3|| align=right|2,648|| align=right|0,098|| align=right|22,00|| align=right|4,308||MBA||15. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116199)||2003 XN14|| align=right|14,3|| align=right|3,137|| align=right|0,255|| align=right|25,85|| align=right|5,554||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116200)||2003 XY14|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,233|| align=right|22,47|| align=right|3,718||MBA||15. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116201)||2003 XS15|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,131|| align=right|12,97|| align=right|4,465||MBA||3. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116202)||2003 XE19|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,092|| align=right|14,21|| align=right|4,258||MBA||14. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116203)||2003 XQ20|| align=right|17,1|| align=right|2,427|| align=right|0,127|| align=right|3,34|| align=right|3,781||MBA||14. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116204)||2003 XD22|| align=right|15,6|| align=right|2,881|| align=right|0,127|| align=right|12,68|| align=right|4,890||MBA||12. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116205)||2003 XR22|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,153|| align=right|16,04|| align=right|4,128||MBA||5. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116206)||2003 XZ32|| align=right|15,4|| align=right|3,213|| align=right|0,122|| align=right|2,57|| align=right|5,757||MBA||1. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116207)||2003 XS34|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,075|| align=right|13,99|| align=right|4,332||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116208)||2003 XY34|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,073|| align=right|14,19|| align=right|4,164||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116209)||2003 XC35|| align=right|15,5|| align=right|2,895|| align=right|0,067|| align=right|3,20|| align=right|4,925||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116210)||2003 XT35|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,100|| align=right|15,10|| align=right|4,413||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116211)||2003 XA36|| align=right|14,9|| align=right|3,123|| align=right|0,047|| align=right|9,53|| align=right|5,517||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116212)||2003 XP36|| align=right|14,7|| align=right|2,689|| align=right|0,143|| align=right|13,61|| align=right|4,409||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116213)||2003 XS36|| align=right|15,1|| align=right|3,006|| align=right|0,080|| align=right|9,34|| align=right|5,211||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116214)||2003 XA37|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,075|| align=right|11,43|| align=right|5,237||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116215)||2003 XW39|| align=right|15,8|| align=right|2,707|| align=right|0,128|| align=right|15,09|| align=right|4,454||MBA||13. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(116216)||2003 XA41|| align=right|16,9|| align=right|2,300|| align=right|0,141|| align=right|4,93|| align=right|3,487||MBA||14. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116217)||2003 XK41|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,148|| align=right|13,33|| align=right|5,127||MBA||14. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116218)||2003 XQ42|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,178|| align=right|12,07|| align=right|4,585||MBA||15. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116219)||2003 YH|| align=right|15,0|| align=right|3,171|| align=right|0,193|| align=right|25,14|| align=right|5,645||MBA||16. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116220)||2003 YO2|| align=right|16,6|| align=right|2,148|| align=right|0,084|| align=right|1,79|| align=right|3,148||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116221)||2003 YU3|| align=right|15,3|| align=right|1,920|| align=right|0,085|| align=right|19,79|| align=right|2,659||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116222)||2003 YW3|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,195|| align=right|5,53|| align=right|4,173||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116223)||2003 YD4|| align=right|15,2|| align=right|3,040|| align=right|0,103|| align=right|9,95|| align=right|5,301||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116224)||2003 YN4|| align=right|16,4|| align=right|2,479|| align=right|0,093|| align=right|3,30|| align=right|3,902||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116225)||2003 YS4|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,136|| align=right|6,10|| align=right|3,678||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116226)||2003 YU4|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,063|| align=right|10,92|| align=right|5,596||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116227)||2003 YX4|| align=right|14,4|| align=right|2,992|| align=right|0,076|| align=right|16,39|| align=right|5,174||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116228)||2003 YZ4|| align=right|14,7|| align=right|3,215|| align=right|0,151|| align=right|5,14|| align=right|5,764||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116229)||2003 YF5|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,095|| align=right|14,16|| align=right|4,154||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116230)||2003 YH5|| align=right|16,4|| align=right|2,534|| align=right|0,143|| align=right|3,63|| align=right|4,034||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116231)||2003 YO5|| align=right|14,4|| align=right|3,012|| align=right|0,079|| align=right|11,41|| align=right|5,225||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116232)||2003 YW5|| align=right|15,7|| align=right|2,750|| align=right|0,027|| align=right|6,51|| align=right|4,558||MBA||16. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116233)||2003 YY5|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,154|| align=right|2,92|| align=right|4,271||MBA||16. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116234)||2003 YT6|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,195|| align=right|3,34|| align=right|4,136||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116235)||2003 YW8|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,232|| align=right|3,93|| align=right|3,328||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116236)||2003 YH11|| align=right|14,0|| align=right|3,255|| align=right|0,024|| align=right|15,43|| align=right|5,870||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116237)||2003 YF12|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,055|| align=right|9,53|| align=right|5,324||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116238)||2003 YJ12|| align=right|12,5|| align=right|5,196|| align=right|0,059|| align=right|9,10|| align=right|11,85||JUT||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116239)||2003 YR12|| align=right|14,9|| align=right|2,960|| align=right|0,035|| align=right|9,21|| align=right|5,093||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116240)||2003 YQ13|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,123|| align=right|6,51|| align=right|3,716||MBA||17. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(116241)||2003 YE14|| align=right|14,6|| align=right|3,059|| align=right|0,123|| align=right|12,22|| align=right|5,350||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116242)||2003 YY14|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,187|| align=right|5,14|| align=right|3,364||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116243)||2003 YF15|| align=right|14,4|| align=right|2,871|| align=right|0,071|| align=right|12,89|| align=right|4,865||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(116244)||2003 YZ15|| align=right|16,3|| align=right|2,251|| align=right|0,194|| align=right|6,54|| align=right|3,377||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116245)||2003 YC16|| align=right|14,6|| align=right|3,191|| align=right|0,153|| align=right|6,74|| align=right|5,701||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116246)||2003 YK16|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,031|| align=right|13,57|| align=right|5,638||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(116247)||2003 YJ18|| align=right|17,2|| align=right|2,371|| align=right|0,071|| align=right|6,10|| align=right|3,650||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116248)||2003 YN20|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,016|| align=right|4,53|| align=right|4,111||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116249)||2003 YS21|| align=right|16,5|| align=right|2,544|| align=right|0,128|| align=right|3,72|| align=right|4,057||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(116250)||2003 YK22|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,051|| align=right|2,76|| align=right|4,229||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek